Azizulhasni Awang coureur cycliste malaisien.
 Hamzah Awang Amat est un dalang de Wayang Kulit (artiste de théâtre d'ombres malaisien).

Voir aussi 
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie.
Patronyme malaisien